Meunasah Asan (Simpang Mamplam), een plaats in Indonesië
Meunasah Asan (Samudera), een plaats in Indonesië
Meunasah Asan (Madat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing